Blutengel — німецький futurepop музичний колектив, заснований вокалістом Крісом Полем (також відомий за проектами Terminal Choice, Seelenkrank (pre-Blutengel), Tumor, Miss Construction (ex-Tumor) и Pain of Progress). Пісні виконуються в основному німецькою та англійською мовами, використовується чоловічий та жіночий вокал.

Склад

Учасники
 Кріс Поль — Чоловічий вокал, програмування, вірші. 
 Ульріке Гольдман — Жіночий вокал, вірші.

Колишні участики
 1998-2000: Ніна Бендикхайт (також жіночий вокал у групі Seelenkrank — зараз у проекті Formalin)
 1998-2002: Каті Ролофф (брала участь у Tristesse de la Lune з Gini Martin до 2007 року)
 2000-2002: Гіні Мартін (зараз у проекті Tristesse de la Lune)
 2002-2005: Єва Пьолцинг
 2001-2009: Соня Землер
 2001-2010: Констанце Рудерт
 2009-2012: Аня Мілоу

Дискографія

Альбоми
 1999: Child of Glass
 2001: Seelenschmerz
 2002: Angel Dust
 2004: Demon Kiss
 2007: Labyrinth
 2009: Schwarzes Eis
 2011: Tränenherz
 2011: Nachtbringer
 2013: Monument
 2014: Black Symphonies (An orchestral journey)
 2015: Omen
 2016: Nemesis
 2017: Leitbild
 2019: Un:Gött
 2019: Damokles

EP
 2005: The Oxidising Angel
 2009: Soultaker [2]
 2011: Nachtbringer
 2015: In Alle Ewigkeit
 2017: Black

DVD
 2005: Live Lines
 2008: Moments Of Our Lives
 2011: Tränenherz Live
 2013: Once In A Lifetime

Сингли
 2001: Bloody Pleasures
 2001: Black Roses 
 2002: Vampire Romance 
 2003: Forever 
 2004: Mein Babylon (Stendal Blast & Blutengel)
 2004: No Eternity
 2006: My Saviour
 2007: Lucifer (Purgatory)
 2007: Lucifer (Blaze)
 2008: Winter Of My Life
 2008: Dancing In The Light (Solitary)
 2008: Dancing In The Light (Forsaken)
 2010: Promised Land
 2011: Reich mir die Hand
 2012: Save Our Souls
 2013: You Walk Away
 2013: Kinder dieser Stadt
 2014: Krieger
 2014: Asche zu Asche
 2015: Sing
 2016: Complete
 2017: Unser Weg

Ексклюзивні треки у компіляціях
 1998: Awake the Machines Vol. 2 — Love
 2000: Machineries of Joy — Fairyland (Female Version)
 2001: Orkus Collection 2 — Hold Me (Just For This Night)
 2002: Fear Section Vol. 1 — Weg Zu Mir (Shicksals-Version 2002)
 2002: Machineries of Joy Vol. 2 — Waiting For You
 2002: Advanced Electronics — Black Roses (Remix)
 2003: Machineries of Joy Vol. 3 — Falling
 2003: VA — Sonic Seducer — Cold Hand — Iron Heart (Plastic Noise Experience Remix)
 2005: Awake The Machines Vol. 5 — Go To Hell (Forever Lost Remix)
 2006: Machineries of Joy Vol. 4 — Misery

Відеографія 
 2006: The Oxidising Angel
 2008: Dancing in the Light
 2011: Nachtbringer
 2011: Über den Horizont
 2011: Reich mir die Hand
 2012: Save Our Souls
 2013: You Walk Away
 2013: Kinder dieser Stadt
 2014: Krieger (Symphonic Version)
 2014: Asche zu asche
 2015: Sing
 2015: Kinder Der Sterne (Blutengel & Meinhard)
 2016: Complete
 2017: Lebe deinen Traum
 2017: Black

Посилання
 Офіційний сайт  
 Blutengel  на MySpace
 
 Blutengel lyrics на Industrial Lyrics
 Blutengel @ Gothics-Nature

Музичні колективи за алфавітом
Німецькі музичні гурти
Гурти в стилі дарквейв
Гурти електронної музики